Municipio de Clearfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clearfield (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Clearfield (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Clearfield (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.